The World, the Flesh and the Devil (Lumea, carnea și diavolul) se poate referi la:
 O expresie din Cartea de rugăciuni obștești: "from all the deceits of the world, the flesh, and the devil, spare us, good Lord." vezi Carne (teologie)
 The World, the Flesh and the Devil (film din 1914)
 The World, the Flesh and the Devil (film din 1959), un film SF postapocaliptic 
 The World, the Flesh and the Devil (roman), un roman britanic din 1891 de Mary Elizabeth Braddon
 The World, the Flesh and the Devil, un roman din 1985 de Reay Tannahill
 The World, the Flesh & the Devil: An Enquiry into the Future of the Three Enemies of the Rational Soul, un studiu filosofic din 1929 de J. D. Bernal